Домнинский сельский округ

Московская область 

 Домнинский сельский округ Каширского района (1994—2006)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Домнинский сельский округ Читинского района